Freundlich:
 Bart Freundlich, un réalisateur, scénariste et producteur américain.
 Erwin Finlay Freundlich, astronome allemand.
 Francis Freundlich, historien français, né en 1953.
 Jeffry P. Freundlich, écrivain américain.
 Otto Freundlich, peintre allemand.
Herbert Freundlich, chimiste allemand, surtout connu pour l’isotherme de Freundlich.

Homonymie de patronyme